Балта може бити:
 Балта (Мехединци), село и општина у округу Мехединци, у Румунији,
 Балта (Украјина), град у Одешкој области, у југозападној Украјини.
 Балта (Северна Дакота), град у Северној Дакоти, у Сједињеним Америчким Државама.

Види још 
 Балта Бериловац